Myhren ist ein nordischer Familienname, Namensträger sind:
 Mats Bjerke Myhren  (* 1997), norwegischer Skispringer
 Øyonn Groven Myhren (* 1969), norwegische Folkmusikerin und Sängerin